Миколаївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.



Миколаївська сільська рада — Міорський район
 Миколаївська сільська рада — Шумілінський район

Миколаївська сільська рада — Буда-Кошельовський район
 Миколаївська сільська рада — Свєтлогорський район



Вінницька область 
 Миколаївська сільська рада — Козятинський район

Дніпропетровська область 
 Миколаївська сільська рада — колишня назва Дубовицької сільської ради, Васильківський район
 Миколаївська сільська рада — Дніпровський район
 Миколаївська сільська рада — Новомосковський район
 Миколаївська сільська рада — Петропавлівський район
 Миколаївська сільська рада — Софіївський район

Донецька область 
 Миколаївська сільська рада — Волноваський район
 Миколаївська сільська рада — Костянтинівський район
 Миколаївська сільська рада — Покровський район

Житомирська область 
 Миколаївська сільська рада — Ємільчинський район
 Миколаївська сільська рада — Новоград-Волинський район

Запорізька область 
 Миколаївська сільська рада — Бердянський район

Кіровоградська область 
 Миколаївська сільська рада — Добровеличківський район
Миколаївська сільська рада — Кропивницький район

Луганська область 
 Миколаївська сільська рада — Станично-Луганський район

Львівська область 
 Миколаївська сільська рада — Пустомитівський район
 Миколаївська сільська рада — Радехівський район

Миколаївська область 
 Миколаївська сільська рада — Братський район
 Миколаївська сільська рада — Веселинівський район
 Миколаївська сільська рада — Вітовський район
 Миколаївська сільська рада — Казанківський район

Одеська область 
 Миколаївська сільська рада — Білгород-Дністровський район
 Миколаївська сільська рада — Овідіопольський район
 Миколаївська сільська рада — Тарутинський район
 Миколаївська сільська рада — Ширяївський район

Рівненська область 
 Миколаївська сільська рада — Млинівський район

Сумська область 
 Миколаївська сільська рада — Буринський район
 Миколаївська сільська рада — Роменський район
 Миколаївська сільська рада — Сумський район

Тернопільська область 
 Миколаївська сільська рада — Бучацький район

Харківська область 
 Миколаївська сільська рада — Дворічанський район
 Миколаївська сільська рада — Зачепилівський район
 Миколаївська сільська рада — Лозівський район

Херсонська область 
 Миколаївська сільська рада — Великолепетиський район

Хмельницька область 
 Миколаївська сільська рада — Хмельницький район

Чернігівська область 
 Миколаївська сільська рада — Борзнянський район
 Миколаївська сільська рада — Менський район
 Миколаївська сільська рада — Семенівський район

Див. також 
 Миколаївська міська рада
 Миколаївська районна рада
 Миколаївська обласна рада
 Новомиколаївська сільська рада
 Миколаївка